Eidexberg heißen folgende geographische Objekte:

 Eidexberg (Gemeinde Kumberg), Ort in der Gemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eidexberg (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ort in der Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark